Теннис на XXIII летних Олимпийских играх.

После 16-летнего перерыва теннис возвратился в программу летних Олимпийских игр на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в виде показательных выступлений. Соревнования проводились только в одиночном разряде среди теннисистов не старше 21 года. И в мужском, и в женском турнирах участвовали по 32 человека. Игры проходили на открытых твёрдых кортах Лос-Анджелесского теннисного центра в Калифорнийском университете.

Неофициальными Олимпийскими чемпионами стали 15-летняя Штеффи Граф (ФРГ) и 18-летний Стефан Эдберг (Швеция). На следующих Олимпийских играх, в Сеуле, теннис был возвращён в основную программу после 64-летнего перерыва, и Граф вновь стала победительницей, а Эдберг завоевал две бронзовых медали, в одиночном и парном разрядах.

Медалисты

Мужчины

Посеянные

Турнирная сетка (с 1/4 финала)

Женщины

Посеянные

Турнирная сетка (с 1/4 финала)

Ссылки 
 Tennis on the Podium — Reinstatement 
 1996 Olympic Tennis Notebook 
 Турнирная сетка — женщины 
 Турнирная сетка — мужчины 

США
Соревнования на летних Олимпийских играх 1984
Показательные теннисные турниры
Теннисные турниры в США